Gertruda Babenberg (zm. 1150) – żona księcia czeskiego Władysława II
 Gertruda Babenberg (zm. 1241) – żona Henryka Raspe
 Gertruda Babenberg (1226-1288) – żona Hermana badeńskiego i Romana Daniłowicza